Rousson puede referirse a:

 Rousson, comuna francesa situada en Gard.
 Rousson, comuna francesa situada en Yonne.